Die Liste der Mitglieder der National Academy of Sciences ist aufgeteilt nach dem Jahr der Aufnahme. Unter der Jahreszahl steht die Anzahl der neuen Mitglieder in diesem Jahr.

Liste (Mitglied der National Academy of Sciences)